

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Билунова, Римма Ивановна (21 августа 1940 — 21 декабря 2015)
 Браун, Уолтер Шон (10 января 1949 — 24 июня 2015)
 Бутвиль, Сезар (24 июня 1917 — 21 мая 2015)
 Гофштейн, Леонид (21 апреля 1953 — 23 декабря 2015)
 Грушкова-Бельская, Нина (5 мая 1925 — 30 ноября 2015)
 Диас, Хоакин (5 июля 1948 — 11 июня 2015)
 Дуран, Жоаким (25 октября 1930 — 21 мая 2015)
 Кастро, Оскар (8 мая 1953 — 12 апреля 2015)
 Ластин, Александр Николаевич (30 ноября 1976 — 23 января 2015)
 Мартинович, Слободан (25 июля 1945 — 10 января 2015)
 Мучник, Лариса Львовна (31 июля 1956 — 5 февраля 2015)
 Рефшлегер, Хельмут (8 апреля 1944 — 3 декабря 2015)
 Ройзман, Абрам Яковлевич (20 июля 1932 — 13 августа 2015)
 Сегал, Александру (4 октября 1947 — 6 января 2015)
 Сметан, Хорхе (26 мая 1950 — 19 сентября 2015)
 Тибенский, Роберт (16 августа 1960 — 29 мая 2015)
 Хулак, Крунослав (25 мая 1951 — 23 октября 2015)
 Черников, Олег Леонидович (15 октября 1936 — 6 февраля 2015)

 
2015
Все хронологические списки